Bruce Tasker – ex bobbista ed ex velocista britannico
 Chris Tasker Christoffersen – ex cestista danese
 Geoffrey Charles Tasker Keyes – militare britannico
 Rolly Tasker – velista australiano
 Steve Tasker – ex giocatore di football americano statunitense